Alain Giresse (né en 1952), footballeur français ;
 André Giresse (mort en 2006), magistrat français ;
 Édouard Giresse (mort en 1914), homme politique français ;
 Thibault Giresse (né en 1981), footballeur français, fils d'Alain.

Homonymie